

Geografia 
 Franzoi – frazione del comune di Valle San Nicolao in provincia di Biella

Persone 
 Daverson Franzoi – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Enrico Franzoi – ciclocrossista, ciclista su strada e mountain biker italiano
 Sergio Franzoi – pittore, accademico e docente italiano